Донка с поплавком — распространённая снасть для ловли осторожной и пугливой рыбы на малых реках и водоёмах. Применяется для летней ловли рыбы. Главные отличие от простой донки, это использование в качестве сигнализатора поклёвки поплавок и наличие скользящего по дну груза конической формы, которое не сносится течением.

Схема донки с поплавком 
Схема схожа с поплавочной удочкой. Телескопическое или спиннинговое удилище. Диаметр лески подбирается индивидуально для каждого из вида рыб. Поплавок с наличием нижней антенны, которую дополнительно догружают грузовыми дробинками. Это позволяет поплавку лишь слегка выступать над водой. Далее крепится скользящий по дну груз конической формы. Груз фиксируется бусинкой, кембиком, вертлюжком. В конце привязывается крючок, на который насаживают живца или другие наживки и насадки.

Ловля на донку с поплавком 
Дополнительная огрузка поплавка поможет не пропустить поклёвку, а скользящий по дну груз позволит рыбе испытывать меньшее сопротивление при поклёвке, поклёвка станет надёжней.
Ловят на такую донку как в стоячей воде, так и на течении.

Преимущества 
Использование донки на телескопическом удилище позволяет рыбаку не подходить вплотную к берегу, чтобы не пугать рыбу.
Увеличивается точность заброса.
Появляется возможность ловить рыбу в трудно доступных с берега местах.

Ссылки 
Донка с поплавком - FishX.org 

Удочки